Jerukgulung (Balerejo)
 Jerukgulung (Dempet)
 Jerukgulung (Kandangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing